Charbice Dolne – wieś w województwie łódzkim
 Charbice Górne – wieś w województwie łódzkim